Gulyás Ferenc (?) atléta, futó
Gulyás Ferenc (1944) erdélyi költő, író
Gulyás Ferenc (1960) zenész
Gulyás Ferenc (?) strandröplabdázó